Needham ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Needham (Norfolk)
 Needham Market

in den Vereinigten Staaten:
 Needham (Alabama)
 Needham (Arkansas)
 Needham (Georgia)
 Needham (Indiana)
 Needham (Massachusetts)
 Needham Corner, Massachusetts
 Needham Heights, Massachusetts
 Needham Junction, Massachusetts

Needham ist der Familienname folgender Personen:
 Alicia Adélaide Needham (1863–1945), irische Komponistin und Suffragette
 Col Needham (* 1967), britischer Unternehmer, Mitbegründer der IMDb
 David Needham (* 1949), englischer Fußballspieler

 Hal Needham (1931–2013), US-amerikanischer Stuntman, Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor

 Joseph Needham (1900–1995), britischer Sinologe und Biochemiker
 Marchamont Needham (1620–1678), englischer Journalist und Herausgeber
 Marian Needham (* 1941), britische Weitspringerin
 Matthew Needham (* 1984), britischer Schauspieler
 Paul Needham, britisch-schwedischer Philosoph
 Rodney Needham (* 1923), britischer Anthropologe und Hochschullehrer
 Roger Needham (1935–2003), britischer Informatiker
 Sylvia Needham (* 1935), britische Diskuswerferin
 Tracey Needham (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin

Needham steht für:
 (2790) Needham, Asteroid des Hauptgürtels
 Needham & Company,US-amerikanische Investmentbank
 Needham-Schroeder-Protokoll, Verfahren zum sicheren Datenaustausch